Gresini Racing, squadra motociclistica
Fausto Gresini, pilota motociclistico e dirigente sportivo